«Mi Plan» () — четвертий студійний альбом канадсько-португальської співачки Неллі Фуртадо. Виданий 11 вересня 2009 року лейблами Nelstar і Universal Music Latino.

Список композицій 

 «Fantasmas» (прихований трек, починається на 5 хв. 11 сек. перед «Feliz Cumpleaños») — 3:33

Примітки

Посилання 
 Mi Plan  на Metacritic 

Альбоми Неллі Фуртаду